Fever Pitch (titre français : Carton jaune) est un roman de Nick Hornby écrit en 1992.

Il a été adapté plusieurs fois au cinéma :
 Fever Pitch (Carton jaune) par David Evans en 1997.
 Fever Pitch (Terrain d'entente) par les Frères Farrelly en 2005.

Il existe également un film Fever Pitch (La Fièvre du jeu, 1985), sans rapport avec le livre, avec Ryan O'Neal dans le rôle principal.

Fever Pitch est aussi le nom d'un mutant issu de l'univers Marvel.